Witali Karamnow (russ. Виталий Карамнов) ist der Name folgender Personen:

* Witali Witaljewitsch Karamnow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Witali Wladimirowitsch Karamnow (* 1968), russischer Eishockeyspieler